Гагарин () — древний огромный кратер (бассейн) на обратной стороне Луны, в южном её полушарии. Назван в честь Юрия Алексеевича Гагарина, первого человека, совершившего полёт в космос. Этот кратер диаметром 262 км является одним из крупнейших кратеров Луны. Название утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пирке на западе; кратер Деннинг на северо-западе; кратер Исаев, перекрывающий северную часть кратера Гагарин; кратер Граве, перекрывающий северо-восточную часть кратера Гагарин; кратер Арминский на северо-востоке; кратер Сирано на востоке; кратер Барбье на юго-востоке; кратер Врублевский, примыкающий к юго-восточной части вала кратера Гагарин; кратер Голечек на юге; кратер Андронов, примыкающий к юго-западной части вала кратера Гагарин; кратер Леви-Чивита на юго-западе. Кроме этого в чаше кратера Гагарин расположены кратеры Косберг, Баландин и Расплетин. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 262 км.

Кратер Гагарин имеет сглаженный вал, террасу, мощный внешний вал, хребет и много горок на дне, цепочку, неровный характер дна, лаву на дне, не имеет лучевой системы, находится на материке. Сформировался в донектарский период, но позднее находящегося неподалёку бассейна Южный полюс — Эйткен. Глубина кратера, измеренная от дна кратера до верхней оконечности его вала, составляет 4800 метров, высота вала над окружающей поверхностью Луны — 2100 метров, ширина внешнего склона вала кратера достигает 43 км, а диаметр ровной поверхности дна — 200 км. При таком соотношении глубины и диаметра из центра кратера Гагарин его вал будет практически не виден — едва заметной, возможно, будет лишь самая верхняя кромка вала.

Местоположение кратера относительно других крупных кратеров обратной стороны Луны следующее: к востоку от кратера Циолковский, к югу от кратера Чаплыгин, к северо-востоку от кратера Павлов и к северо-западу от Моря Мечты. На валу кратера Гагарин, в северо-западной его части — сформировавшийся в нектарский период кратер Исаев диаметром 85 км и немного правее него меньший по размеру кратер Граве, а в юго-восточной части находится кратер Расплетин диаметром 48 км.

Название официально утверждено 25 августа 1970 года резолюцией № 8 Международного астрономического союза на XIV Генеральной ассамблее МАС в Брайтоне.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны
Объекты, названные в честь Юрия Гагарина